El nombre vulgar Acacia negra puede hacer referencia a árboles diferentes dentro de las leguminosas:

Gleditsia triacanthos al menos en Argentina

Acacia melanoxylon al menos en Argentina